A Rendőrsztori jelentheti a következőket:

 Rendőrsztori, Jackie Chan 1985-ös filmje
 Rendőrsztori 2. (1988)
 Rendőrsztori 3. (1992)
 Jackie Chan: Első csapás (Rendőrsztori 4.; 1996)
 Jackie Chan: Újabb rendőrsztori (2004)
 Rendőrsztori, magyar televíziós sorozat